Der Kanton Vitry-en-Artois war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Arras, im Département Pas-de-Calais und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Vitry-en-Artois. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1979 bis 2015 Martial Stienne (PCF).
Der Kanton Vitry-en-Artois war 169,31 km² groß und hatte 26.863 Einwohner (Stand: 1999), was einer Bevölkerungsdichte von rund 158 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel 57 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 25 Metern in Brebières und 113 Metern in Monchy-le-Preux.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 28 Gemeinden:

Vitryenartois
Aufgelöst 2015